Joan Gaspart i Bonet, empresari català.
 Joan Gaspart i Solves (1944), empresari i expresident del Barça.